Tierra – film del 1996 diretto da Julio Medem
 Tierra – album de L'Arc~en~Ciel del 1994
 Tierra – simulazione di vita artificiale